Rudolf Müller peut désigner :

 Rudolf Müller (1864–1955), homme politique autrichien membre du SDAP
 Rudolf Müller (1911), homme politique allemand membre du SED ;
 Rudolf Müller (1912–2009), homme politique allemand membre de la CSU.
 Rudolf Müller (1915–2011), homme politique allemand membre du FDP ;
 Rudolf Müller (1914-), homme politique autrichien membre du SPÖ ;
 Rudolf Müller (1931-2012), prélat catholique allemand ;
 Rudolf Müller (1932-), homme politique allemand membre du SPD ;
 Rudolf Müller (1938-), homme politique allemand membre de la CDU.
  (1920 - 1943), Aviateur allemand de la Seconde Guerre mondiale